foi o nome de alguns clãs do Japão, dentre eles:

 Clã Hayashi (Owari) — ramo do clã Inaba, província de Owari 
 Clã Hayashi (estudiosos do Confucionismo) — fundado por Hayashi Razan, proeminente no período Edo como conselheiro do xogunato
 Clã Hayashi (Jōzai) — domínio de Jōzai (descendentes do clã Ogasawara)

Desambiguações de história